Троскок у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржан је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 21 земље.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификациона норма за 8 места у финалу износила је 14,30 м. Норму су испуниле две (КВ), а шест такмичарки се пласирало у финале по постигнутом резултату у квалификацијама (кв) која су се одржала у две групе .

Финале 

.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012.

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани